Laimgrub ist der Ortsname von

 Laimgrub (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Laimgrub (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

Siehe auch:
 Laimgrube